Немачки савезни избори 2009. су одржани 27. септембра за чланове Бундестага, немачког савезног парламента.

Избори су исходили победом коалиције коју је водила канцеларка Ангела Меркел и коју чине Хришћанско-демократска унија Немачке (ЦДУ) и Хришћанско-социјална унија Баварске (ЦСУ). После избора ЦДУ-ЦСУ је саставила савезну владу са либералима из Странке слободних демократа.

Резултати

Резултати по савезним државам 

Избори у Немачкој
Избори 2009.